Madzsong, négyszemélyes, kínai eredetű, kövekkel játszott kártyajáték
 Madzsong, kínai eredetű kövekkel, elsősorban számítógépen játszott pasziánszjáték